

Персоналії 
 Андрус Ансип (1956) — прем'єр-міністр Естонії та голова естонської Партії Реформ.
 Андрус Веерпалу (1971) — естонський лижник, олімпійський чемпіон.
 Андрус Олександр Євгенович (1881-?) — командир полку військ Центральної Ради.

Топоніми 
 Андрус — округ (графство) у штаті Техас, США.
 Андрус — щитовий вулкан (2978 м), хребта Еймса в Землі Мері Берд на північно-західному узбережжі Антарктиди.
 Андрус — місто у США, на заході Техасу. Адміністративний центр однойменного округу.

Див. також 
 Андрусяк
 Андрос